Примако́в (Примакова) — русская фамилия. Происходит от слова примак (, ) — названия зятя, принятого в дом жены.

Известные носители 
 Примаков, Виталий Маркович (1897—1937) — советский военный деятель, командир червонного казачества.
 Примаков, Генри (1914—1987) — американский физик, в честь которого назван Эффект Примакова.
 
 Примаков, Павел Петрович (1915—1998) — Герой Советского Союза.

Примакова, Наталия Валерьевна (род. 1972) — российский кинокритик, сценарист и режиссёр документального кино, теле- и радиоведущая.

См. также 
  
  
 Эффект Примакова
 Улица Примакова
 Правительство Примакова
 Преобразование Гольштейна — Примакова
 Евгений Примаков (судно)